

Anno 
 1856 – (MDCCCLVI in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1856 a.C.

Matematica 
 1856 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1856 Růžena – asteroide della fascia principale del sistema solare